Bergwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Bergwalde, bis 1903 Stanislawken, Kreis Briesen, Westpreußen, seit 1945: Stanisławki (Wąbrzeźno), Dorf im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Bergwalde, bis 1928 Schemionken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Siemionki (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergwalde, bis 1936 Barglowka, Kreis Ratibor, Schlesien, seit 1946: Bargłówka (Sośnicowice), Dorf im Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Siehe auch: Bergwald